Обата — фамилия. Известные носители:
 Обата, Такэси
 Обата, Хидэёси